Чернецы — название населённых пунктов в России:

 Чернецы — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Чернецы — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.